Der Porsche Tennis Grand Prix 2004 war ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Filderstadt. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 2. bis 10. Oktober 2004 statt.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Amélie Mauresmo mit 6:2 Aufgabe. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Rennae Stubbs mit 6:3 und 6:2 gegen Anna-Lena Grönefeld / Julia Schruff.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix 2004 fand vom 2. bis 4. Oktober 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Filderstadt